Аллсвенскан 2015 — 91-й сезон від часу створення вищого дивізіону (в 1924 році). У чемпіонаті брали участь 16 клубів. Сезон 2015 року проводився у два кола, розпочався 4 квітня й завершився 31 жовтня 2015. Свій чемпіонський титул захищав клуб «Мальме» ФФ. Чемпіоном у 13-е став ІФК Норрчепінг.

Відбіркові матчі до сезону 2015
Команди, які зайняли в сезоні 2014 року 14-е місце в Аллсвенскан і 3-є в Супереттан, виборювали право виступити в найвищому дивізіоні:
 6 листопада 2014: Юнгшиле СК —  «Єфле» ІФ 1:3 
 9 листопада 2014:  «Єфле» ІФ — Юнгшиле СК 1:0 

Клуб «Єфле» ІФ (Євле) разом із «Гаммарбю» ІФ (Стокгольм) і ГІФ Сундсвалль завоював право виступати в Аллсвенскан у сезоні 2015 року.

Учасники сезону 2015 року

Турнірна таблиця 

 

 
  

Примітки: 
1. Клуб БК Геккен взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2016—2017 як переможець Кубку Швеції з футболу 2015—2016

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати матчів

Плей-оф 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 листопада 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 листопада 2015

|}

Клуб Фалькенбергс ФФ разом із «Єнчепінг Седра» ІФ (Єнчепінг) і Естерсундс ФК завоювали право виступати в Аллсвенскан у сезоні 2016 року.

Статистика

Найкращі бомбардири сезону 2015

Хет-трики

Примітки

Посилання 
 Сезон 2015 
 Аллсвенскан на soccerway 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
2015 у шведському спорті